Urola hace referencia a:

Lugares
Río Urola, recorre el territorio de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco (España).
Urola Costa (en euskera y oficialmente: Urola Kosta) es una comarca del territorio histórico y provincia de Guipúzcoa.

Además
Ferrocarril del Urola
Sociedad Deportiva Urola, club deportivo.